Kontospora är ett släkte av svampar. Kontospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Kontospora